Ретимни может означать:

 Ретимни — ном в Греции.
 Ретимни (дим) — община (дим) в Греции.